Giacinta – forma femminile del nome proprio di persona Giacinto
Giacinta – romanzo di Luigi Capuana del 1879
Giacinta – miniserie televisiva del 1980 diretta da Gianluigi Calderone